Diese Liste enthält Feldhandballspiele der dänischen Feldhandballnationalmannschaft der Männer, die vom Dansk Håndbold Forbund (DHF) als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1959

Einzelnachweise 

Danemark (Manner)
!Manner-Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele